Manowitz ist 

 der deutsche Name der Stadt Maňovice in Tschechien
 der Nachname von Brian Manowitz, bekannt unter dem Pseudonym Vegan Black Metal Chef